Ха́лланд (Halland) — местность в Швеции:

 Халланд — лен в современной Швеции
 Халланд — историческая провинция в Швеции
 Эскадренные миноносцы типа «Халланд» — серия шведских артиллерийских эсминцев 1950-х годов